Славкин, Виктор Иосифович (1935—2014) — российский драматург и сценарист.
 Славкина, Мария Владимировна (род. 1981) — российский историк нефтяной отрасли.

См. также 
 Славкино